Uranfluorid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen von Uran mit Fluor:

 Uran(III)-fluorid, UF3
 Uran(IV)-fluorid, UF4
 Uran(V)-fluorid, UF5
 Uran(VI)-fluorid, UF6